(lateinisch für ‚Wort des Herrn‘) steht für:

 Verbum Domini (Apostolisches Schreiben), Exhortation von Papst Benedikt XVI. (2010)
 Verbum domini (Akklamation), Ruf nach der Lesung (Liturgie) in der Liturgie des römischen Ritus